Medo — sentimento de receio que proporciona um estado de alerta
 Fobias — medo ou repulsa persistente
 Medos  — tribo da Antiguidade que migrou para a região da Pérsia
 Língua meda — ou medo, idioma falado pelos Medos
 Medos (trácios)  — tribo que ocupou a área entre a Peônia e a Trácia
 Medo (canção) — dos brasileiros Titãs
 Medo (folclore) — entidade maléfica do folclore português
 Medo (mitologia) — dois personagens da mitologia greco-romana
 O Medo  — (1995) título em português de The Fear de Vincent Robert
 Fear (filme) — (1996) de James Foley, com Reese Witherspoon e Mark Wahlberg. No Brasil: Medo. Em Portugal: O Medo
 Medo (2021) — filme de língua portuguesa de 2021, argumentado por Filipa Leal e Patrícia Sequeira e realizado por Patrícia Sequeira